Dries van Agt, Nederlands jurist, hoogleraar, politicus en diplomaat
 Eva van Agt, profwielrenner
 Hans van Agt, Nederlands politicus
 Marjo van Agt, atlete
 Toon van Agt, Nederlands bestuurder

Zie ook 
 Kabinet-Van Agt (doorverwijspagina)